Název Pavlovický potok má více vodních toků:

 Pavlovický potok (přítok Blanice) – pravostranný přítok Blanice v okrese Benešov
 Pavlovický potok (přítok Hvězdličky) – pravostranný přítok Hvězdličky v okrese Vyškov
 Pavlovický potok (přítok Prudníku) – levostranný přítok Prudníku v okrese Bruntál a v Polsku v Opolském vojvodství